Суперкубок Гонконгу з футболу 2015  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 вересня 2015 року між чемпіоном Гонконгу клубом Кітчі та переможцем Плей-оф сезону Гонконгу клубом Саут Чайна.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на futbol24
 Матч на footballdatabase

2015
Гонконг
Вересень 2015
2015 у Гонконзі
2015 в азійському спорті